Рихвара Швабская () (1030-е — 10 мая к 1056) — жена Бертольда II Бородатого, герцога Каринтии и маркграфа Вероны.

Происхождение 
Генеалогия Церингенов не указывает родовое имя Рихвары. Исследователи считали её дочерью Германа IV Бабенберга, бывшего герцогом Швабии в 1030—1038 годы или дочерью Конрада II Каринтийского из Салической династии. Данное родство могло объяснить почему Бертольд Бородатый стремился получить Швабию или почему получил Каринтию.

Швабская версия 

</center>

Вильгельм Вегенер считал Рихвару дочерью Германа IV и Аделаиды Сузской. Он обратил внимание на то, что эта версия объясняет имена детей Бертольда Бородатого Церингена и Рихвары. Так сама Рихвара вероятно получила имя в честь Рихвары из Зуалафельдгау, которая по данной версии приходилась ей прабабушкой. Вероятно старший сын, Герман I, мог получить имя в честь Германа IV Бабенберга вероятного отца Рихвары.

Исследователи датируют брак Германа IV и Аделаиды Сузской 1035 годом. Считается, что к этому времени они оба достигли совершеннолетия (хотя известно, что Герман IV родившийся не позже 1015 года ещё в 1030 году был юн). Герман IV умер летом 1038 года, а значит Рихвара могла родится в 1035—1039 годы.
 
Другие исследователи считают, что данный брак был бездетным, так как Герман много времени проводил на войне.

Каринтийская версия 

</center>

Эта версия по иному объясняет имена детей Бертольда Бородатого Церингена и Рихвары. Вероятно старший сын, Герман I, мог получить имя в честь Герман II Бабенберга вероятного прадеда Рихвары. Луитгардой звали мать Оттона I Вормсского, другого прадеда Рихвары.

После брака с Рихварой в именослов Церингенов входит имя Конрад

Каринтийская версия называет отцом Рихвары Конрада II Каринтийского из Салической династии. Он умер летом 1039 года. И хотя имя его жены неизвестно ряд исследователей допускают, что на момент смерти у Конрада могли быть малолетние дети: сын Куно и Рихвара.

Общее 
Обе версии делают Рихвару потомком Германа II Бабенберга, герцога Швабии и его жены Герберги Бургундской.

Данное родство могло объяснить стремление Бертольда II и его отца Бертольда Бородатого стать герцогом Швабии или назначение второго в Каринтию.

По швабской версии, брак родителей Рихвары был заключен в 1035 году, а её вероятный отец умер в 1038 году. По каринтийской версии имя матери Рихвары не известно, но вероятный отец умер в 1039 году. А значит Рихвара родилась между 1035 и 1040 годом.

Не известна дата заключения брака Рихвары и Бертольда Бородатого, но считается, что к 1056 году она умерла успев родить Бертольду пять детей

Ряд исследователей ставят под сомнение происхождение Рихвары от швабских Бабенбергов или каринтийских Салиев утверждая, что данное родство указывается лишь в поздних источниках. А также то, что она была слишком юна чтобы родить пять детей. Ведь к моменту смерти ей могло быть от 16 до 21 лет.
 
Исследователи по разному пытаются объяснить и обойти этот парадокс: 1) часть их отодвигает дату рождения Рихвары к 1025/1030 году, тем самым делая малореальной швабскую версию, так как в 1025 году Герману IV было лет 10, а Конраду II около 22 лет. 2) отодвигают смерть Рихвары к 1070-м годам  3) делают Рихвару второй, а не первой женой Бертольда Бородатого, 4) делая всех или часть детей потомством Беатрисы де Монбельяр.

Жена Бертольда Бородатого 
Вильгельм Вегенер считавший Рихвару дочерью Германа Швабского писал ссылаясь на архивы Кастля, что она получила треть Кастля в виде трёх деревень.

Бертольд и Рихвара владели собственностью в Неккаргау которую уступили собору Святого Петра аббатства Вайльхайм.

Летом 1976 года во время раскопок руин столовой монастыря Хирсау в Шварцвальде были найдены два фрагмента одного памятника. В центре «фрагмента А» сохранилась надпись «+ BEATE + ME/MOR(IE) + DVX + BERTHOLD[…]», а на левой части этого фрагмента «[…]RV(M) + RE(Q)VIESCANT + IN/PACE + AM(EN)». На «фрагменте Б» надпись «[…]X + EI(VS) + RICHWARA + […/………/…]C + VI + ID(VS) + MAII OB(IIT) + ANIME […]». Карл Шмидт реконструировал этот текст как «+ BEATE + ME/MOR(IE) + DVX + BERTHOLDVS + ET + CONIVNX + EI(VS) + RICHWARA + ILLE * /NONIS + NOVEMBRIS + /HAEC + VI + ID(VS) + MAII + OB(IIT) + ANIME + EORV(M) + RE(Q)VIESCANT + IN / PACE + AM(EN)» и перевёл «Герцог Бертольд и его жена Рихвара с благочестивой памятью. Он умер 5 ноября, она 10 мая. Пусть их души покоятся с миром. Аминь».

Карл Шмидт отождествил упоминаемых в надписи людей с Бертольдом Церингеном и Рихварой

Дети 
 Герман I (упоминается в 1050 году—1074), маркграф Вероны c 1073 года, предок маркграфов Бадена
 Бертольд II (упоминается в 1057/1070-е - 1111), герцог Церинген
 Гебхард III (упоминается в 1069 - 1110), епископ Констанцский с 1084 года
 Рихенза
 Луитгарда (ум. ок. 1119) жена Дипольда II маркграфа Фобург (-7 августа 1078)

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 
 
 

Церингены
Женщины XI века